Het tennistoernooi Australian Open werd in 2003 bij de mannen voor de 91e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Andre Agassi won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als 31e geplaatste Duitser Rainer Schüttler met 6-2, 6-2 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2003, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2003